Clausilia är ett släkte av snäckor som beskrevs av Draparnaud 1805. Clausilia ingår i familjen spolsnäckor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spolsnäckor
Clausilia